Данный список содержит краткое описание всех сезонов, сыгранных сплитским футбольным клубом «Хайдук». В нём представлены сведения обо всех достижениях клуба в крупных турнирах, а также о лучших бомбардирах команды в каждом сезоне.

Сплитский «Хайдук» был основан в 1911 году, но начал принимать участие в соревнованиях лишь несколько лет спустя. Сначала он занял второе место в , уступив первую строчку клубу «Юг», но на протяжении следующих 13 лет «Хайдук» неизменно выигрывал этот турнир. В 1923 году команда дебютировала в чемпионате Югославии, через четыре года впервые став чемпионом страны. В 1941 году клуб стал чемпионом Хорватской бановины (часть Королевства Югославия), а во время итальянской оккупации Сплита ему предлагалось выступать в итальянской Серии А, но «Хайдук» отказался и, более того, играл лишь с командами, представлявшими страны-союзники. В послевоенной Югославии клуб первый раз стал чемпионом страны в 1950 году, не проиграв в рамках первенства ни одного матча (впервые в истории его проведения). В сезоне 1965/1966 «Хайдук», лишённый шести очков из-за махинаций своего руководства, едва не вылетел из Первой лиги. А уже в следующем году команда впервые стала обладателем Кубка Югославии, что ознаменовало собой появление «Золотого поколения» клуба, при котором клуб трижды становился чемпионом Югославии и пять раз подряд выигрывал национальный кубок, а также заявил о себе в еврокубках.

Во время обретения Хорватией независимости в начале 1990-х годов «Хайдук» стал её первым чемпионом в 1992 году. В сезоне 1994/1995 он уверенно вышел из группы Лиги чемпионов и уступил в четвертьфинале амстердамскому «Аяксу».

«Хайдук» является самым титулованным клубом Хорватии после загребского «Динамо». Команда 6 раз побеждала в чемпионате Хорватии и 9 — в чемпионате Югославии, 6 раз завоёвывала Кубок Хорватии и 9 раз становилась обладателем Кубка Югославии. «Хайдук» — 5-кратный обладатель Суперкубка Хорватии.

Список сезонов 
Информация откорректирована по состоянию на 3 ноября 2020 года.

В данном списке представлены все сезоны сплитского «Хайдука» с 1920 года и по нынешнее время, расположенные в хронологическом порядке и разделённые на две таблицы, отображающие югославский (до 1991 года) и хорватский (с 1992 года) периоды. По каждому сезону представлена следующая информация: результат в национальном чемпионате (со статистикой матчей), результат в национальном кубке (победа или стадия вылета), результат в еврокубках (победа или стадия вылета), лучший бомбардир «Хайдука» в лиге (с флагом, обозначающим его гражданство, и количеством забитых голов в лиге; в случае, если футболист с этим результатом также стал лучшим бомбардиром в лиге, он отмечен жирным шрифтом), главные тренеры клуба. В разделе «Примечания» даны ссылки на официальный сайт клуба с подробностями по каждому сезону, а также ссылки на другие источники с более подробной информацией по сезонам. Курсивом отмечены промежуточные результаты текущего сезона.

Легенда:

 ЧХБ = чемпионат Хорватской бановины;
 ЧНРХ = чемпионат Народной Республики Хорватия;
 КХ = Кубок Хорватии;
 СП = Сплитский подсоюз;
 КМ = Кубок Митропы;
 КИ = Кубок Интертото;
 КОК = Кубок обладателей кубков;
 КЯ = Кубок ярмарок;
 КЕЧ = Кубок европейских чемпионов;
 КУ = Кубок УЕФА;
 ЛЧ = Лига чемпионов УЕФА;
 ЛЕ = Лига Европы УЕФА;
 М = количество матчей;
 В = выиграно матчей;
 Н = ничейные результаты;
 П = проиграно матчей;
 ГЗ = голов забито;
 ГП = голов пропущено;
 О = набрано очков;
 Место = итоговое место;
 Кв = квалификационный раунд;
 2Кв = второй квалификационный раунд;
 3Кв = третий квалификационный раунд;
 1Р = первый раунд;
 2Р = второй раунд;
 ПО = раунд плей-офф;
 Гр = групповая стадия;
 2Гр = групповая стадия;
 1/16 = 1/16 финалa;
 1/8 = 1/8 финалa;
 1/4 = четвертьфинал;
 1/2 = полуфинал;
 Ф = финал;
 Поб = победитель;
 н/п = турнир не проводился;
 н/у = команда не участвовала.

Югославия (до 1991 года):

Хорватия (с 1992 года):

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Сезоны
Хайдук Сплит
Футбольные сезоны по клубам Хорватии